OBE peut désigner :

Sigle 
 Officier dans l'ordre de l'Empire britannique ;
 Out of Body Experience ou expérience de sortie hors du corps, autre nom du voyage astral ;
  ;

Patronyme 

 Yumi Obe, footballeuse japonaise ;

 Flannan Obé, acteur français ;
 Jean Obé, acteur français et père du précédent.

Patronyme français